Bob Baines (acteur) - Een Australisch acteur
Robert A. Baines - een Amerikaans politicus